Сергій Бодров:

 Сергій Володимирович Бодров  (1948) — радянський і російський кінорежисер, сценарист, продюсер, батько актора і кінорежисера Сергія Бодрова (молодшого).
 Сергій Сергійович Бодров (1971–2002) — російський режисер, актор, сценарист.